GRID:

 GRID — серия аркадных гонок:

Race Driver: GRID — 1 часть (2008);
 GRID 2 — 2 часть (2013);
 GRID Autosport — 3 часть (2014);
GRID — 4 часть (2019).

 GRID — форма распределённых вычислений, в которой «виртуальный суперкомпьютер» представлен в виде кластеров, соединённых с помощью сети, слабосвязанных гетерогенных компьютеров, работающих вместе для выполнения огромного количества заданий.